Деян Любичич (; родился 8 октября 1997 года, Вена, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник немецкого клуба «Кёльн» и сборной Австрии.

Клубная карьера 
Любичич начал профессиональную карьеру в клубе «Рапид» из своего родного города. В 2017 году для получения игровой практики Деян был отдан в краткосрочную аренду в «Винер-Нойштадт». 21 июля в матче против «Рида» он дебютировал в Первой лиге Австрии. По окончании аренды Любичич вернулся в «Рапид». 26 августа в матче против ЛАСКа он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 10 сентября в поединке против «Ред Булл Зальцбург» Деян забил свой первый гол за «Рапид».

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Австрии Любичич принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии и Германии. 9 октября 2021 года дебютировал за первую сборную Австрии в мачте отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Фарерских островов в Торсхавне, вышел на замену вместо Конрада Лаймера на 77 минуте. К тому моменту австрийцы вели со счётом 2:0, ставшим окончательным. Первый мяч забил в домашнем матче против сборной Молдавии 15 ноября (4:1)

Личная жизнь 
Любичич родился в семье боснийских хорватов. В августе 2021 был осуждён за то, что за 3 года до этого вместе с другим футболистом хорватского происхождения Даниелем Сударом, бросил несколько стеклянных бутылок в мечеть боснийского города Киселяка. Любичич объяснил свой поступок тем, что было темно и они не видели, что это мечеть. Каждый был вынужден заплатить штраф в размере 1000 конвертируемых марок, а в случае невыплаты — провести 10 дней в тюрьме.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Деяна Любичича на сайте sports.ru
 Профиль Деяна Любичича на сайте weltfussball.de
 Профиль Деяна Любичича на сайте oefb.at
 Профиль Деяна Любичича на сайте transfermarkt.de
 Профиль Деяна Любичича на сайте kicker.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Винер-Нойштадт»
Игроки ФК «Кёльн»